Filipka může označovat:

 Filipka (Jméno) – Filipka je odvozeno od mužského jména Filip.
 Filipka (Oldřichov v Hájích) – část obce Oldřichov v Hájích
 Filipka (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Frýdek-Místek
 Filipka (vrchol) – vrchol s trojmezím a usedlostí